

Алексендрень () — село у Єдинецькому районі. Адміністративно підпорядковується місту Єдинці.
 Алексендрень () — село у Синжерейському районі.